Variété — польський музичний гурт, заснований 1983 року в Бидгощі. Грає переважно в стилі new wave.

Дискографія

Альбоми 
 Bydgoszcz — MC (Akademickie Radio «Pomorze» 1992) CD (Furia Musica 2002 — перевиданий як Bydgoszcz 1986)
 Variété — CD (Kophaus 1993) MC (Music Corner 1996 — перевидання)
 Koncert Teatr STU — CD (Music Corner 1995)
 Wieczór przy balustradzie — CD (Music Corner 1996)
 Nowy materiał — CD (EMI Music Poland 2005)
 Zapach wyjścia — CD (Kuka Records 2008)

Окремки 
 «I znowu ktoś przestawił kamienie» — SP (Tonpress 1985)

Бутлеги 
 Nothing — MC (1984)

Збірки 
 Polish New Wave — CD (Mathaus Records 1997) — пісні: «I znowu ktoś przestawił kamienie» та «Te dni»

Посилання 
 Офіційний майданчик гурту 
 Офіційна сторінка Ґже́ґожа Казьмє́рчака 
 

Польські музичні гурти
Музичні колективи, що з'явились 1983
Нова хвиля